Банка (округ):
 Банка (округ, Индия) — округ в индийском штате Бихар.
 Банка (округ, Индонезия) — округ в индонезийской провинции Банка-Белитунг.